Bobby Vitale, também conhecido como Bobby Vitali (nascido em 30 de junho de 1965) é um ex-ator pornográfico norte-americano. Entrou para a indústria do cinema adulto em 1995 e já se apresentou em mais de 418 títulos. Sua filmografia inclui filmes dirigidos por John Leslie.

Prêmios
2000 XRCO Award – Male Performer of the Year
2001 AVN Award – Best Couples Sex Scene (Filme) – Facade (com Sydnee Steele)

Atores pornográficos dos Estados Unidos
Norte-americanos de ascendência italiana
Naturais de Santa Mônica (Califórnia)